Jméno a příjmení Ludvík Novotný má více nositelů:

 Ludvík Novotný (duchovní) – český duchovní, monsignore
 Ludvík Novotný (politik) (1903–1963) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty, po roce 1948 vězněn